Kamjanka (ukrainisch ) ist der Name folgender Ortschaften in der Ukraine:

Städte:
 Kamjanka-Buska, Stadt in der Oblast Lwiw, Rajon Kamjanka-Buska
 Kamjanka, Stadt in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kamjanka
 Kamjanka-Dniprowska, Stadt in der Oblast Saporischschja, Rajon Kamjanka-Dniprowska

Dörfer:

Krim:
 Kamjanka (Perwomajske), Dorf im Rajon Perwomajske

Oblast Charkiw:
 Kamjanka (Kupjansk), Dorf im Rajon Kupjansk
 Kamjanka (Isjum), Dorf im Rajon Isjum
 Kamjanka (Krasnohrad), Dorf im Rajon Krasnohrad
 Kamjanka (Perwomajskyj), Dorf im Rajon Perwomajskyj

Oblast Cherson:
 Kamjanka (Kachowka), Dorf im Rajon Kachowka
 Kamjanka (Beryslaw), Dorf im Rajon Beryslaw

Oblast Chmelnizkyj:
 Kamjanka (Horodok), Dorf im Rajon Horodok
 Kamjanka (Isjaslaw), Dorf im Rajon Isjaslaw
 Kamjanka (Kamjanez-Podilskyj), Dorf im Rajon Kamjanez-Podilskyj
 Kamjanka (Slawuta), Dorf im Rajon Slawuta

Oblast Dnipropetrowsk:
 Kamjanka (Apostolowe), Dorf im Rajon Apostolowe
 Kamjanka (Dnipropetrowsk), Dorf im Rajon Dnipropetrowsk
 Kamjanka (Sofijiwka), Dorf im Rajon Sofijiwka

Oblast Donezk:
 Kamjanka (Pokrowsk, Kryworischschja), Dorf im Rajon Pokrowsk, Landgemeinde Kryworischschja
 Kamjanka (Bachmut), Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut
 Kamjanka (Starobeschewe, Komunariwka), Dorf im Rajon Starobeschewe, Landratsgemeinde Komunariwka
 Kamjanka (Starobeschewe, Nowosarjiwka), Dorf im Rajon Starobeschewe, Landratsgemeinde Nowosarjiwka
 Kamjanka (Pokrowsk, Otscheretyne), Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Siedlungsgemeinde Otscheretyne
 Kamjanka (Wolnowacha), Dorf im Rajon Wolnowacha

Oblast Iwano-Frankiwsk
 Kamjanka (Iwano-Frankiwsk), Siedlung im Rajon Iwano-Frankiwsk

Oblast Kirowohrad:
 Kamjanka (Nowomyrhorod), Dorf im Rajon Nowomyrhorod

Oblast Luhansk:
 Kamjanka (Lutuhyne), Dorf im Rajon Lutuhyne
 Kamjanka (Starobilsk, Nowopskow), Dorf im Rajon Starobilsk, Siedlungsgemeinde Nowopskow
 Kamjanka (Perewalsk), Dorf im Rajon Perewalsk
 Kamjanka (Starobilsk, Schulhynka), Dorf im Rajon Starobilsk, Landgemeinde Schulhynka

Oblast Lwiw:
 Kamjanka (Stryj), Dorf im Rajon Stryj

Oblast Mykolajiw:
 Kamjanka (Jelanez), Dorf im Rajon Jelanez
 Kamjanka (Nowa Odessa), Dorf im Rajon Nowa Odessa
 Kamjanka (Otschakiw), Dorf im Rajon Otschakiw

Oblast Odessa:
 Kamjanka (Biljajiwka), Dorf im Rajon Biljajiwka
 Kamjanka (Ismajil), Dorf im Rajon Ismajil
 Kamjanka (Rosdilna), Dorf im Rajon Rosdilna
 Kamjanka (Sarata), Dorf im Rajon Sarata

Oblast Poltawa:
  Kamjanka (Dykanka), Dorf im Rajon Dykanka

Oblast Riwne:
 Kamjanka (Beresne), Dorf im Rajon Beresne

Oblast Saporischschja:
 Kamjanka (Saporischschja), Dorf im Rajon Saporischschja
 Kamjanka (Berdjansk), Dorf im Rajon Berdjansk

Oblast Schytomyr:
 Kamjanka (Swjahel, Baraschi), Dorf im Rajon Swjahel, Landgemeinde Baraschi
 Kamjanka (Korosten, Tschopowytschi), Dorf im Rajon Korosten, Landgemeinde Tschopowytschi
 Kamjanka (Swjahel, Jarun), Dorf im Rajon Swjahel, Landgemeinde Jarun
 Kamjanka (Korosten, Olewsk), Dorf im Rajon Korosten, Stadtgemeinde Olewsk
 Kamjanka (Schytomyr, Popilnja), Dorf im Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Popilnja
 Kamjanka (Schytomyr, Olijiwka), Dorf im Rajon Schytomyr, Landgemeinde Olijiwka

Oblast Sumy:
 Kamjanka (Seredyna-Buda), Dorf im Rajon Seredyna-Buda
 Kamjanka (Trostjanez), Dorf im Rajon Trostjanez

Oblast Ternopil:
 Kamjanka (Terebowlja), Dorf im Rajon Terebowlja

Oblast Tschernihiw:
 Kamjanka (Mena), Dorf im Rajon Mena
 Kamjanka (Ripky), Dorf im Rajon Ripky

Oblast Tscherniwzi:
 Kamjanka (Tscherniwzi), Dorf im Rajon Tscherniwzi

Oblast Winnyzja:
 Kamjanka (Lityn), Dorf im Rajon Lityn

Oblast Wolyn:
 Kamjanka (Schazk), Dorf im Rajon Schazk

Kamjanka ist der Name folgender Flüsse in der Ukraine:
 Kamjanka (Ajdar), Nebenfluss des Ajdar
 Kamjanka (Basawluk), Nebenfluss des Basawluk
 Kamjanka (Bug), Nebenfluss des Bug
 Kamjanka (Dnister), Nebenfluss des Dnister
 Kamjanka (Hajtschul), Nebenfluss des Hajtschul
 Kamjanka (Dnepr), Zufluss des zum Kachowkaer Stausee angestauten Dnepr
 Kamjanka (Krywyj Torez), Nebenfluss des Krywyj Torez
 Kamjanka (Ros), Nebenfluss des Ros (Dnepr)
 Kamjanka (Teteriw), Nebenfluss des Teteriw
 Kamjanka (Wowtscha), Nebenfluss der Wowtscha (Samara)
 Kamjanka (Ubort), linksseitiger Nebenfluss des Ubort

Siehe auch:
 Kamienka
 Kamenka
 Kamianka (Bug)

uk:Кам'янка